Сло́ван — поширена назва спортивних клубів. Один із найвідоміших — «Слован» Братислава (Športový klub Slovan Bratislava).

Футбол 
  «Слован» — словацький футбольний клуб з міста Братислава.
  «Слован» — чеський футбольний клуб з міста Ліберець.
  «Слован» — австрійський футбольний клуб з міста Відень.

Хокей 
  «Слован» — словацький хокейний клуб із Братислави.

Шахи 
  «Слован» — словацький шаховий клуб із Братислави.